Alada Vila Servan (Barcelona, 1994) és una actriu catalana.

És coneguda per la seva participació en les sèries de TV3 Majoria Absoluta(Norma)-2002/2004- i Polseres Vermelles (Olga)-2011- va formar part de "BLOG" la pel·lícula (Áurea)-2010- i també és l'actriu que interpreta el paper de L'Arual petita al curtmetratge "La ruta natural"-2004- guanyador del premi al millor curtmetratge internacional del festival de cinema de Sundance l'any 2006.

Referències 

 https://www.diaridesabadell.com/2011/05/03/alada-vila-actriu-van-convertir-en-plato-la-nostra-habitacio/
 https://www.cugat.cat/noticies/cultura/58987/l_actriu-santcugatenca-alada-vila-debuta-al-cinema-amb-_blog_

Actors barcelonins contemporanis
Actors de Polseres vermelles